Blaaz, de son vrai nom Nabil Franck Lawal ASSANI, est un chanteur, compositeur de rap et homme d'affaires béninois né le  à Kano au Nigéria. En 2013, il est nommé dans la catégorie de  ou  par le magazine U.M.A.

Biographie 
Dès l’âge de 11 ans, Nabil Franck Assani a commencé son initiation à la musique. Mais ce n'est qu'en 2006 qu'il se lance dans le rap comme un simple compositeur. Sa mère fait pourtant tout pour le dissuader de faire de la musique, car cela ne l'intéresse pas. Blaaz fait partie des premiers artistes à signer avec le label béninois Cotonou City Crew (CCC) en 2007 avec l'artiste Cyano-Gêne. Quelques mois après une collaboration est faite réunissant les artistes sur le single Où est ma monnaie au label CCC, une mixtape qui fait remarquer l'artiste par sa prestation. Le succès de ce single amène également Blaaz, en 2008, avec la sortie du single Aller-retour qui est aussi le single annonciateur de la sortie de son premier album intitulé Ghetto Blaazter  le . Meilleur single en 2008 avec le morceau Aller-retour marque bien toute l'année. Durant l'année 2008, jusqu'à la fin de l'année 2010, il participe à la mixtape de W.A.R, aux côtés de plusieurs artistes du label CCC.

Certaines choses changent avec le temps, puis Blaaz se rend au Gabon pour signer un accord de collaboration avec le label gabonais Eben Entertainment en 2011. Avec Eben, il marque son retour avec un nouveau single en téléchargement libre Le fou, diffusé en boucle à la télévision et sur radio locale. Il est aussi présent sur la mixtape Eben Family 3, distribué par Eben, annoncé pour 2012. Avec Nouvelle Donne Music, le rappeur béninois signe son premier single Ne me laisse pas tomber.

Self Made Men 
Fort de son expérience au Gabon, il monte son propre label Self-Made-Men dans la même année de 2012. C'est la création de ce label qui nous révèle le côté d'entrepreneur et d'homme d'affaires de celui qui était déjà un artiste à succès. Il signe ensuite plusieurs artistes sous le label et révèle la plupart d'entre eux et en fait de véritable star au niveau local et sous-régional. Ayant signés sous Self Made Men Fanicko , BPM passent un cap sous son aile. En 2013 il est  élevé au rang de  derrière le groupe CCC dans la catégorie de  ou  par le magazine U.M.A .
Blaaz connaîtra un autre succès grâce à son single Je vais vous tuer tous qui marque d'ailleurs le début de l'année 2014. Par ailleurs il est le créateur de "IF#CK", une ligne de vêtements constituée de T-Shirts et de casquettes.

Il est également l'un des artistes les plus respectés du milieu de la musique urbaine au Bénin, n'hésitant jamais à tendre la main à la nouvelle génération d'artistes rappeurs tels que Vano Baby, Tyaf, Crisba, X-time, avec lesquels ils fait de nombreuses collaborations. Ceux-ci ne manquent pas de le lui reconnaitre en lui organisant une soirée de reconnaissance le  sous le parrainage de certains de ses ainés comme le célèbre groupe Ardiess, et les célèbres artistes Amir el présidente et Nasty Nesta du CCC.

En fin d'année, après un long moment d'attente pendant lequel il a su mettre son public en haleine, il dévoile son second album, le premier sous le label Keyzit. comme il l'a bien dit lui-même cet album est un « cocktail de titre qui plaira à tout le monde, où chacun sera servi, des sons égotrips, des sons conscients et un autre enregistré en live » Après la sortie de cet album, il commence un tour des médias pour la présentation de l'album sur les radios et télévisions locales et sous-régionales.

Clash 

Blaaz est sans doute l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps du Bénin. Ce qui amène pleins de rappeurs à enregistrer des morceaux pour s'en prendre à sa personne histoire de surfer sur son Buzz. Mais le Roi de la street n'est pas une proie facile car il a détruit la carrière du groupe Mafia Lyrikal juste sur un morceau. Le rappeur le plus prolifique du Bénin en matière de sortie d'album Borgia Diogo dans un morceau Clash disait 

Blaaz et le rappeur en langue locale Adinon le Nerveux se sont clashés sur plusieurs sons. Ce clash est terminé par le son de Blaaz Messe d'enterrement

Discographie

Album 
 2008 : Ghetto Blaazter
2018 : Alpha

Singles

Compilations 
2008 : W.A.R
 2011 : Eben Family 3
 2013 : Compte à Rebours
 2014 : Recto Verso

Tournées et concerts 
  Blaaz était présent sur scène au festival MTN Hip Hop Kankpé 2014
 Blaaz du retour au Gabon
 Concert Blaaz & Self Made-Men - Compte à rebours

Galerie d'images

Notes et références

Lien externe 
 Mister Blaaz sur ReverbNation

Chanteur béninois
Rappeur
Naissance en janvier 1988
Naissance à Kano